Flitzer steht für:

 Flitzer, soziales Phänomen
 Flitzer (Achterbahnmodell)
 Flitzer (Film), Schweizer Spielfilm von Peter Luisi aus dem Jahr 2017
 Fend Flitzer, PKW-Modell des Herstellers Fend
 Focke-Wulf Flitzer, ein Flugzeugentwurf des Herstellers Focke-Wulf